Curtis Jones (voetballer), Engels voetballer
 Green Velvet, Amerikaanse producer